Имеку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Бюзанси. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08233.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 62 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 35 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 30 были экономически активными, 5 — неактивными (показатель активности — 85,7 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 30 активных работали 25 человек (16 мужчин и 9 женщин), безработных было 5 (4 мужчины и 1 женщина). Среди 5 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны